Whalley Range est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, quartier de Manchester
, quartier de Blackburn, Lancashire

Voir aussi

Homonymie de toponyme